Groote Bottel (buurtschap) - buurtschap in de gemeente Deurne
 Grote Bottel (bedrijventerrein) - bedrijventerrein in de gemeente Deurne